

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Bladowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Tuchola
 Bladowo – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Lidzbark